Le mot feuilletage peut désigner :
 en Mathématiques, et plus précisément en géométrie différentielle, un Feuilletage est un type de variété;
 en Pâtisserie, un feuilletage est un type de pâte appelé pâte feuilletée.